Le Championnat d'Irlande du Nord de football 2013-2014 est la  du Championnat d'Irlande du Nord de football. La saison débutera en août 2013 et prendra fin en mai 2014.

Le Cliftonville Football Club est le champion en titre, après avoir remporté son  de champion la saison précédente. 

Le championnat voit le Warrenpoint Town Football Club parvenir pour la première fois dans l'élite nord-irlandaise.

Au terme de la , à la faveur d'une défaite à domicile de Linfield, le Cliftonville Football Club remporte le championnat et conserve ainsi son titre de champion d'Irlande du Nord. 

Ards qui termine dernier du championnat est relégué en deuxième division. Warrenpoint échappe au match de barrage pour la relégation. En effet, Bangor qui a terminé à la deuxième place du  n'a pas obtenu de licence par l'IFA pour participer à la première division. Son accession est donc interdite.

Les 12 clubs participants

La pré-saison

Les moments forts de la saison

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Résultats

Barrage de promotion/relégation

Statistiques

Leader journée par journée 

GLV : Glenavon Football Club
Clif : Cliftonville Football Club
Glen : Glentoran Football Club
Lin : Linfield Football Club
Cru : Crusaders Football Club

Affluences

Meilleur buteur

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Irlande du Nord de football

Liens externes 
 Site internet du championnat

2014
Irlande du Nord
Sport en Irlande du Nord en 2013
Sport en Irlande du Nord en 2014